La liste des coureurs du Tour de France 1904 présente les coureurs qui prennent le départ de la 2 édition de la course cycliste par étapes française du Tour de France.

Liste 
La liste des partants publiée dans le journal L'Auto daté du  est la suivante :

Références 

Tour de France 1904
1904